Gridin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Gridin (* 1988), bulgarischer Skilangläufer
 Sergei Gridin (* 1987), kasachischer Fußballspieler